International Lawn Tennis Challenge 1919 je bil štirinajsti turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izid

Finale

Challenge

1919 v športu
1919